Tony Mitchell peut désigner :
 Tony Mitchell (1989-), un joueur américain de basket-ball ;
 Tony Mitchell (1992-),  un joueur américain de basket-ball.